Oláh Éva
 Oláh Éva (?–?) magyar asztaliteniszező
 Oláh Éva (1943) magyar-olasz szobrász
 Oláh Éva (1943–2019) magyar gyermekgyógyász, humángenetikus
 Oláh Éva (1944) magyar újságíró
hasonló nevűek
 Oláh Bódi Éva (1959) magyar színésznő